Waterschapsheuvel, boek van Richard Adams uit 1972
 Watership Down (film), Britse animatiefilm uit 1978
 Watership Down (album), soundtrack van de gelijknamige film
 Watership Down (animatieserie), Britse animatieserie uit 1999 
 Watership Down (2018), Britse animatieserie uit 2018